Imperatoria angustifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Carlo Antonio Lodovico Bellardi. Imperatoria angustifolia ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
angustifolia